Grant Park (Atlanta), een park in de Amerikaanse stad Atlanta
 Grant Park (Chicago), een park in de Amerikaanse stad Chicago
 Grant Park (Illinois), een dorp in de Amerikaanse staat Illinois